Doli désigne soit  :
 le prénom Doli ;
 le doli, un tambour géorgien.